Presidio ospedaliero
Presidio – città statunitense nel Texas
Presidio – in ambito IT attività sistemista di monitoraggio e gestione operativa di un sistema informatico o parti (sottosistema) di esso (es. server).

Altre voci
Contea di Presidio – contea statunitense nel Texas
Diocesi di Presidio – sede ecclesiastica
Flavio Presidio – console romano
Il presidio - Scena di un crimine – film
Presidio di San Francisco – parco
Stato dei Presidi